Преображенская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Преображенская волость (Александровский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Преображенская волость (Киренский уезд) — в составе Иркутской губернии
 Преображенская волость (Орский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Преображенская волость (Темниковский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Преображенская волость (Змиевский уезд) — в составе Харьковской губернии